Алексе́й Влади́мирович Во́лков:
 Волков, Алексей Владимирович (род. 1959) — саксофонист и педагог.
 Волков, Алексей Владимирович (род. 1980) — российский хоккеист (вратарь).
 Волков, Алексей Владимирович (род. 1980) — российский хоккеист (защитник).